Чемпионат России по фигурному катанию 2006 года — соревнование по фигурному катанию среди российских фигуристов сезона 2005/2006 года, организуемое Федерацией фигурного катания на коньках России.

На Чемпионате 2006 года спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Это был предолимпийский чемпионат и с учётом его результатов формировалась сборная команда страны на Олимпиаду в Турин.

Чемпионат прошёл с 25 по 29 декабря 2005 года в городе Казань.

Примечания 
 Чемпионат судился ещё по «старой системе» судейства.
 Это был предолимпийский чемпионат и с учётом его результатов формировалась сборная команда страны на Олимпиаду в Турин.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары 

WD=снялись с соревнований

Танцы на льду

Ссылки 
 Результаты чемпионата России по фигурному катанию 2006 на сайте ФФКР

Чемпионаты России по фигурному катанию
2005 год в фигурном катании
Соревнования по фигурному катанию в Казани
Фигурное катание в сезоне 2005/2006
2005 год в Татарстане
Чемпионаты России в 2005 году
Декабрь 2005 года